1+1 může být:
 2 (číslo)
 byt 1+1
 1+1 (album, Grin) – album americké skupiny Grin z roku 1972
 1+1 (album, Herbie Hancock a Wayne Shorter) – album amerického klavíristy Herbieho Hancocka a amerického saxofonisty Waynea Shortera z roku 1997
 1+1 (píseň) – píseň americké zpěvačky Beyoncé z roku 2011
 1+1 (televizní stanice) – ukrajinská televizní stanice